

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 10, w tym 4 podstawowe
 Teklin – część miasta Otwock
 Teklin (dawn. Teklinów) – część miasta Żyrardów
 Teklin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów
 Teklin – część wsi Ksawerów w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Ksawerów
 Teklin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Teklin – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
 Teklin – część wsi Lipiny w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Teklin – część wsi Wojciechówka w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Teklin – część wsi Bębnowo w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Radzanów
 Teklin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica

Miejscowości na Ukrainie 
 Teklin – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim

Zobacz też 

 Polki-Teklin
 Teklina, Teklinowo, Teklinów, Tekliny